L'acronimo CIPS può indicare:
 Confédération internationale de la pêche sportive (Confederazione internazionale della pesca sportiva)
 Cross-Border Interbank Payment System (Sistema di Pagamenti Interbancari Transfrontalieri)